Карло Рустикели () е италиански композитор, който е известен със своята филмова музика. Той е написал музиката за почти 300 филма.

Биография 
Карло Рустикели е роден на 24 декември 1916 година в Карпи, Емилия-Романя. Завършва Консерваторията в Болоня. Учи и в Националната академия „Света Цесилия“ в Рим. През 1939 г. пише музика за филми („Татко за една нощ“). Той си сътрудничи плодотворно с режисьора Пиетро Джерми, също е работил с италиански режисьори, като Луиджи Дзампа, Марио Моничели, Луиджи Коменчини, Мауро Болонини, Джило Понтекорво, Дино Ризи, Бернардо Бертолучи, Алесандро Блазети, Пиер Паоло Пазолини и други. Пише музика за филми на чуждестранни режисьори, като Карлос Саура, Жан-Люк Годар, Мишел Девил, Пиер Грание-Дефер, Жак Дере, Едуар Молинаро, Били Уайлдър и много други.

Други 
 В Италия се присъжда награда на негово име
 На негово име е кръстен астероидът „38541 Rustichelli“

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански композитори
Филмови композитори